Поганово може да се односи на: 

 Манастир Поганово, манастир Светог Јована Богослова на левој обали Јерме у близини Димитровграда;
 Поганово (Димитровград), село у Општини Димитровград у Пиротском округу.